In the Army Now (film), een komische film uit 1994
 In the Army Now (lied), een lied van Bolland & Bolland, later gecoverd door Status Quo
 In the Army Now (album), een muziekalbum van Status Quo